Cochenille kan henvise til forskellige artikler:

Karmin eller cochenille – et rødt farvestof
Cochenillelus – skjoldlus (hvoraf dette farvestof udvindes)